Wilburton ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wilburton (Kansas)
 Wilburton (Oklahoma)
 Wilburton (Pennsylvania)
 Wilburton (Washington)
 Wilburton Number One (Pennsylvania)
 Wilburton Number Two (Pennsylvania)

im Vereinigten Königreich:
 Wilburton (Cambridgeshire), England